En la mitología griega, Ascálafo (Ἀσκάλαφος) es el nombre de dos personajes diferentes:

Ascálafo era hijo del oceánida Aqueronte, el río del Hades.

Ascálafo era un hijo del dios Ares y de Ástioque (o de Lico y Pernis según Higino), que participó en la expedición de los argonautas.

Enlaces externos 

 Ascálafo en el Proyecto Perseus.

Personajes de la mitología griega